Флаг городского округа город Ры́бинск Ярославской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг, утверждённый 17 июля 2001 года, ныне является официальным символом городского округа город Рыбинск.

Флаг составлен на основании герба городского округа город Рыбинск по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

История принятия 
17 июля 2001 года, решением Рыбинского Совета депутатов № 92, был утверждён флаг Рыбинского муниципального округа. После муниципальной реформы Рыбинский муниципальный округ был разделён на два самостоятельных муниципальных образования — Рыбинский муниципальный район и городской округ город Рыбинск. Данный флаг 22 июня 2006 года, решением муниципального Совета городского округа город Рыбинск № 52, был утверждён в качестве официального символа городского округа город Рыбинск, но продолжал использоваться в качестве флага Рыбинским муниципальным районом до 24 апреля 2008 года, когда решением муниципального Совета Рыбинского муниципального района № 288, был утверждён собственный флаг района.

Описание 
«Флаг города Рыбинска представляет собой прямоугольное червлёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3. Полотнище в масштабе 1:3 по горизонтали разделено поясом лазоревого цвета, символизирующим реку, над которым — зелёный берег с золотой пристанью, из-за которой выходит чёрный восстающий медведь, держащий в левой лапе на левом плече золотую секиру; золотые двойные мостки простираются поверх пояса; ниже мостков пояс обременён двумя сообращёнными белыми стерлядями.

Флаг города Рыбинска независимо от его размера должен соответствовать его описанию, данному в настоящем пункте».

Математические параметры флага:
 длина 3 ед.
 ширина 2 ед.
 размер элементов герба по высоте 0,4 ед.

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба городского округа город Рыбинск, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и природные особенности района, связан с флагом Ярославской области и является органичным продолжением геральдической истории Ярославской области.

Примечания 

Флаг